Yersinia, genere di batteri della famiglia Enterobacteriaceae
 Yersinia, genere di insetti mantoidei della famiglia Mantidae